CCCP steht für:

 Die ehemalige Sowjetunion (UdSSR); die Abkürzung in kyrillischer Schrift „СССР“ entspricht in lateinischen Buchstaben „SSSR“ und steht für russisch , latinisiert Sojus Sowetskich Sozialistitscheskich Respublik‚ übersetzt „Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken“

CCCP kann auch stehen für:

 C.C.C.P. (deutsche Band), eine deutsche Synthie-Pop-Band
 CCCP Fedeli alla linea, eine italienische Punk-Band, aus der später Consorzio Suonatori Indipendenti hervorging
 C.C.C.P. (norwegische Band), eine norwegische Rockband, die aus Claudia Scott, Carlene Carter, Casino Steel und John Payne bestand

 Cologne Center for comparative Politics
 Combined Community Codec Pack, ein Filter-Paket zum Abspielen von Video, Audio und Anzeigen von Untertitel
 Carbonylcyanid-m-chlorphenylhydrazon, eine chemische Verbindung

CCCP